La saison 1994-1995 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes régionaux de 17 clubs chacun composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont l'USM Alger, l'USM Aïn Béïda et l'ASM Oran vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Groupe Centre

Calendrier

Résultats

Détail Résultats

Groupe Est

Calendrier

Résultats

Groupe Ouest 
Fait marquant de la saison en division 2, le jeudi  au Stade Benahmed Lahouari à Oran pour le compte de la   journée du Groupe Ouest le RCG Oran bat le NRB Gouray sur le score de 12 à 0 !! (record national en D 2).

L'ASM Oran est champion grâce au goal-average particulier sur l'ES Mostaganem. L'ASM Oran gagne sur le score de (1-0) à Mostaganem et fait match nul sur le score(0-0) à Oran.

Calendrier

Résultats 

---

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1994-1995
 Coupe d'Algérie de football 1994-1995

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division